BFD steht für:
 Bayerischer Flugdienst, eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Behindertenfahrdienst durch (Hilfs-)Organisationen mit speziellen Fahrzeugen zum Transport von Rollstühlen (mit Hebebühne oder Rampe)
 Behördenfinder Deutschland, eine Internetplattform
 Berufsförderungsdienst (Bundeswehr)
 Bewegung Freies Deutschland, eine Widerstandsorganisation im Zweiten Weltkrieg
 Bezirksfinanzdirektion, heute Landesamt für Finanzen (Bayern)
 Bidirectional Forwarding Detection, ein Netzwerkprotokoll
 Brandfalldurchsage
 Brig-Furka-Disentis-Bahn
 Build Floppy Disk
 Bund Freier Demokraten, eine ehemalige Partei der DDR
 Bund Freies Deutschland, eine ehemalige Partei von 1973 bis 1977 in West-Berlin
 Bundesfinanzdirektion, ehem. Mittelbehörde der Bundesfinanzverwaltung
 Bundesfreiwilligendienst
 Bundesverband der Fördervereine, Dachverband für deutsche Schulfördervereine
 Bradford Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in Bradford (Pennsylvania), Pennsylvania

BfD steht für:
 buchholz-fachinformationsdienst, ein Handelsunternehmen für Fachliteratur und elektronischen Fachinformationen 
 Bundesbeauftragter für den Datenschutz, seit 2006 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

bfd steht für: 
 Binary Format Description language, eine Erweiterung der XML-Sprache XSIL
 Bafut (Sprache) (ISO-639-3-Code), östliche Graslandsprache im Kamerun

BFD